Tompa Sándor (1903–1969) „Pufi”, Kossuth-díjas színész
Tompa Sándor (1952) gépészmérnök, politikus